John Lind kan syfta på:

John Lind (advokat), född 1737, död 1781, brittisk advokat
John Lind (damimitatör), född 1877, död 1940, svensk damimitatör
John Lind (historiker), född 1945, dansk historiker
John Lind (politiker), född 1854, död 1930, svensk-amerikansk politiker
John Lind (läkare), född 1909, död 1983, svensk läkare

Se även
Jon Lind